Riedfeldgraben ist ein Gewässername:

 Riedfeldgraben (Bibart), linker Zufluss der Bibart vor Oberlaimbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedfeldgraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Haselbach, zur Bibert) in Steinbach, Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern